The Man Next Door – film del 1913 diretto da Mack Sennett
 The Man Next Door – film del 1923 diretto da Victor Schertzinger
 The Man Next Door – film per la televisione del 1996 diretto da  Lamont Johnson
 The Man Next Door – film del 1997 diretto da Rod C. Spence